„Госпожа Фазилет и нейните дъщери“ () е турски драматичен сериал, излязъл през 2017 година. Драмата се състои от 50 епизода (в Турция), разпределени в 2 сезона. В интернационалната версия времетраенето на отделните епизоди е намалено, но за сметка на това количеството им е по-голямо – те са 174. По-долу са изброени епизодите, заглавията на отделните епизоди, сценаристите, режисьорите, оригиналните дати на излъчване (в Турция) и рейтинга на сериала.

Епизоди на сериала

Сезон 1 (2017)

Сезон 2 (2017 – 2018)

Източници 

Списъци